Michie se poate referi la:

Persoane
 Bill Michie (n. 1935), politician britanic
 David Michie (1928–2015), pictor scoțian
 Dennis Michie (1870–1898), antrenor de fotbal american și ofițer în U.S. Army ucis în Războiul Americano-Spaniol
 Donald Michie (1923–2007), cercetător britanic pe probleme de inteligență artificială
 John Michie (n. 1956), actor britanic
 Ray Michie, Baronesă Michie de Gallanach (1934–2008), politician britanic
 Thomas J. Michie (1896–1973), avocat și judecător federal american
 Chris Michie (1948–2003), muzician și compozitor american

Locuri
 Michie, Tennessee
 Michie Stadium, stadion de fotbal american la Academia Militară a SUA de la West Point, New York
 Michie Tavern, tavernă istorică în apropiere de Charlottesville, Virginia